Прово може бити:

 Прово (Владимирци), насеље у општини Владимирци, Мачвански округ, Република Србија
 Прово (Ливно), насеље у Ливањском пољу, општина Ливно, Федеарација БиХ
 Прово (САД), град у држави Јута, САД

или

 Провоси, друштвени покрет у Холандији 1960-их.